Суперку́бок А́встрии по футбо́лу — соревнование по футболу, состоявшее из одного матча, в котором играли обладатель Австрийского Кубка и чемпион Австрии предыдущего сезона.

Разыгрывался с 1986 по 2004 год.

Результаты 

1 Чемпион сезона 2001/02 Тироль (Инсбрук) был объявлен банкротом. Поэтому его место в Суперкубке Австрии занял Штурм.

Титулы

Ссылки 
 Суперкубок Австрии на сайте austriasoccer.at

Футбольные соревнования в Австрии
Австрия
Суперкубок Австрии по футболу